

Результаты соревнований 

Результаты спортсменов в отдельных дисциплинах пересчитывались в очки
Согласно таблицам 1962 года (1962h). Для сравнения приводятся очки согласно таблицам
1985 года для ручного (1985h) и автоматического (1985a) хронометража.

Восьмёрка лучших 
Десятиборье, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 18—19.10.1968

Бег 100 м 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

После 1-й дисциплины

Прыжки в длину 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

После 2-й дисциплины

Толкание ядра 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

После 3-й дисциплины

Прыжки в высоту 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

После 4-й дисциплины

Бег 400 м 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

После 5-й дисциплины

Бег 110 м с барьерами 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

После 6-й дисциплины

Метание диска 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

После 7-й дисциплины

Прыжки с шестом 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

После 8-й дисциплины

Метание копья 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

После 9-й дисциплины

Бег 1500 м 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

После 10-й дисциплины

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968